Суперкубок Англии по футболу 2012 () — 90-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Премьер-лиги и обладатели Кубка Англии предыдущего сезона. Матч состоялся 12 августа 2012 года на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В нём встретились победитель Премьер-лиги сезона 2011/12 «Манчестер Сити» и обладатель Кубка Англии сезона 2011/12 «Челси». Победу одержал «Манчестер Сити» со счётом 3:2.

Место проведения 
Из-за финала футбольного олимпийского турнира Футбольная ассоциация Англии решила не проводить Суперкубок в Лондоне. Ранее, когда «Уэмбли» был недоступен, такие матчи проводились на стадионе «Миллениум» в Кардиффе. Рассматривался также вариант со стадионом «Олд Траффорд» в Манчестере. Однако эти стадионы также примут матчи Олимпиады. В итоге, 1 августа 2011 года было объявлено, что матч за Суперкубок пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Отчёт о матче

См. также 
 Чемпионат Англии по футболу 2011/2012
 Кубок Англии по футболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Англии на сайте TheFA.com 
 Отчёт о матче на сайте BBC Sport 

2012
Суперкубок
Суперкубок Англии 2012
Суперкубок Англии 20112